Ли́пецкая у́лица — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 
 Липецкая улица — улица в Барнауле.
 Липецкая улица — улица в Волгограде.
 Липецкая улица — улица в Данкове.
 Липецкая улица — улица в Липецке.
 Липецкая улица — улица в Москве.
 Липецкая улица — улица в Новосибирске.
Липецкая улица — улица в Самаре. 
 Липецкая улица — улица в Челябинске.

Украина 
 Липецкая улица — улица в Днепре.
 Липецкая улица — улица в Донецке.